

Fisica 
 Schiuma – colloide formato dalla dispersione di un gas in un mezzo liquido

Letteratura 
 Schiuma (Shoym) – romanzo di Isaac Bashevis Singer del 1991
 Schiuma (Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan Ongun) – romanzo di Feridun Zaimoglu del 1997